Булга́ков (Булга́кова) — русская фамилия, образованная от нецерковного имени Булгак, а также топоним:

Носители фамилии

Булгаков

А 
 
 
 
 
 Булгаков, Афанасий Иванович (1859—1907) — русский богослов и церковный историк, отец писателя Михаила Булгакова.

Б

В 
 Булгаков, Валентин Фёдорович (1886—1966) — сподвижник Льва Толстого.
 
 Булгаков, Василий Иванович (1910—1994) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

Г 
 Булгаков, Григорий Александрович (1916—2011) — советский и российский художник, Заслуженный художник РСФСР.

Д

Е 
 Булгаков, Егор Абрамович — русский военачальник XVIII—XIX вв., генерал-лейтенант.

И 
 Булгаков, Иван Тихонович (1906—1950) — полный кавалер ордена Славы.
 Булгаков, Иосафат (1756—1838) — митрополит греко-униатских церквей в Российской империи.

К 
 Булгаков, Константин Яковлевич (1782—1835) — и. д. губернатора Гродненской губернии (1812), почётный член Академии наук.

Л 
 
 Булгаков, Леонид Андреевич — советский звукорежиссёр.

М

Н

О 
 Булгаков, Олег Николаевич (род. 1952) — советский спортсмен, пятиборец, чемпион СССР, бронзовый призёр чемпионата мира.

П

Р 
 Булгаков, Ришад Тимиргалиевич (1931—1989) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.

С 
 Булгаков, Серафим Димитриевич (1871—?) — русский духовный писатель.

Ф-Я 
 Булгаков, Фёдор Ильич (1852—1908) — русский писатель и журналист, издатель, искусствовед, художественный критик, историк литературы и книгопечатания.
 Булгаков, Юрий Михайлович (иногда писался как Булгаков-Голицын; ум. 1561) — князь из Гедиминовичей, московский боярин и воевода; предок всех князей Голицыных.
 Булгаков, Яков Иванович (1743—1809) — выдающийся русский дипломат, участвовавший в присоединении Крыма к России.

Булгакова

Двойные фамилии 
 Булгаков-Голица, Михаил Иванович (1466—1558) — князь из Гедиминовичей, русский воевода и боярин, родоначальник князей Голицыных.
 Булгаков-Денисьев, Фёдор Юрьевич (ум. после 1608) — городовой и полковой воевода, стольник.
 Булгаков-Курака, Андрей Иванович — боярин, воевода.

Населённые пункты 
 Булгаков — хутор в Среднеахтубинском районе Волгоградской области России.
 Булгаков — хутор в Ленинском районе Волгоградской области России.
 Булгаков — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края России.

См. также 

 Булгакова
 Булгаковы
 Булгаковы (князья)
 Булгак

Примечания